1-й сезон Супер Престиж Перно — велошоссейного сезонного турнира 1959 года.

Календарь

Итоговый рейтинг

Ссылки 
 
 
 
 Супер Престиж Перно на Memoire du cyclisme